Тузла (тур., також  «соляне місце, соляна місцина») — поширений топонім, як у самій Туреччині та Криму, так і країнах і землях, де османи мали значний вплив у часи Османської імперії:

 острів Тузла — острів посередині Керченської протоки, що територіально належить до міста Керч (АРК, Україна)
 мис Тузла — мис півострову Тамань, найзахідніша точка Краснодарського краю РФ.
 місто Тузла — третє за величиною місто і муніципалітет у Боснії та Герцеговині.
 район Тузла — район міста Стамбул (Туреччина).
 озеро Тузла — озеро на Таманському півострові
  — залізнична станція на лінії S-bahn Мармарай

Див. також 
 Тузли